Desa Kembangkuning kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Kembangkuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,43, long 110,18), 
 Desa Kembangkuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,49, long 110,51), 
 Desa Kembangkuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,82, long 109,97), 
 Desa Kembangkuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,67, long 109,82), 
 Desa Kembangkuning (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Kembangkuning (administrativ by i Indonesien, Nusa Tenggara Barat), 

Robotskapade Indonesienförgreningar